Chwala ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Chwala (1836–1900), tschechischer Landschaftsmaler
 August Chwala (1857–1931), österreichischer Buch- und Kunstdrucker
 Fritz Chwala (1872–1936), österreichischer Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Chwalla